est la formule brute de plusieurs isomères.

 ENU ou N-nitroso-N-éthylurée, numéro CAS 
 glycocyamine ou acide guanidinoacétique, numéro CAS